Disasterpiece é uma canção composta pelo vocalista do grupo Slipknot, Corey Taylor, para seu disco de 2001, Iowa. Embora não tenha sido single, Disasterpiece tangeu o patamar de clássico ao se tornar demasiado popular nos concertos da banda, que realiza a composição desde a turnê Iowa (2001-2002) até a última digressão, Subliminal Verses (2003-2005).

A letra, de cunho vertiginoso e carregado de ódio, expõe a mediocridade do ser humano em relação ao meio em que vive, igualmente medíocre. Não se sabe se intencionalmente, mas o refrão ("Barulhos, barulhos, pessoas fazem barulhos / Pessoas fazem barulhos quando estão doentes / Nada para fazer exceto esperar o nada") rememora a idéia do escritor russo Dostoiévski sobre a consciência das pessoas doentes em relação a seus gemidos, premeditadamente trabalhados e feitos com o objetivo de importunar.

Canções em inglês